RBF est un sigle de trois lettres pouvant signifier :
 Rencontre bodypainting France, un rassemblement annuel de bodypainting en France ;
 Réseau de base français, la deuxième composante de matérialisation du réseau géodésique français () ;
 Rassemblement Bruxelles France, la section bruxelloise du Rassemblement Wallonie France ;
 Reel Big Fish, un groupe de ska punk californien ;
 Reims Basket Féminin
 Loi de régulation bancaire et financière

Notes et références